Wintertime (englisch für „Winterzeit“) steht für:

 Die Eiskönigin (1943), original Wintertime, US-amerikanischer Musicalfilm von John Brahm (1943)

 (W), Winter Time als Luftfahrtabkürzung, siehe Abkürzungen/Luftfahrt/S–Z #W

Siehe auch:
 Winterzeit (Begriffsklärung)